Katz steht für:
 Katz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Katz (Unternehmen), deutscher Bierdeckelhersteller
 Burg Katz, Burg in St. Goarshausen, Rheinland-Pfalz
 Haus Katz (Jüchen)
 Katz (Band), schwedische Popgruppe
 Katz & Michel, 1923 gegründeter Warenhauskonzern, später Textil-Einkaufsverband, siehe Katag
 Klein Katz (Mały Kack), Stadtteil der polnischen Stadt Gdynia
 Groß Katz (Wielki Kack), Stadtteil der polnischen Stadt Gdynia

Siehe auch:
 Catz (Begriffsklärung)
 Kaatz
 Kaaz
 Zur Katz (Konstanz), Vereinigung von Familien in Konstanz
 Kats (Begriffsklärung)
 KAZ
 Katze (Begriffsklärung)
 Cutts

ru:Кац